Stati Uniti d'America
 Leesville – capoluogo della Parrocchia di Vernon, Louisiana
 Leesville – villaggio della Contea di Carroll, Ohio